Sioen est un nom propre pouvant désigner :

Culture 
 Sioen, de son vrai nom Frederik Sioen, chanteur belge.

Entreprise 
 Sioen, entreprise belge de textiles basée à Ardooie et cotée à la bourse de Bruxelles.

Homonymie